De 32 spelers met de hoogste world-ranking in week 28 van 2022 waren automatisch geplaatst voor de eindronde (rekening houdend met het maximaal aantal spelers per land). De overige 83 spelers speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in poules van 3 of 4 spelers. De 24 groepswinnaars plaatsten zich direct voor de eindronde. De 24 nummers twee speelden onderling nog 2 kwalificatierondes. De 8 winnaars daarvan plaatsten zich als laatsten voor de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 32+24+8=64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
In de kwalificaties is de partij gewonnen als er drie sets zijn gewonnen. In de eindronde dienen vier sets gewonnen te worden.

Titelverdediger was de Duitser Timo Boll die de titel al achtmaal won.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is op basis van de ranking van week 28 van 2022.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde. De overige spelers spelen eerst de kwalificatie groepsfase.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Er kwamen geen Nederlandse deelnemers uit. Namens België namen Martin Allegro, Florent Lambiet, Cédric Nuytinck en Adrien Rassenfosse deel.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep 1-3

Groep 4-6

Groep 7-9

Groep 10-12

Groep 13-15

Groep 16-18

Groep 19-21

Groep 22-24

Voorronde 

De nummers twee van groepen 1-16 spelen de eerste voorronde (PR1). De winnaars daarvan spelen de tweede voorronde (PR2) tegen de nummers twee van groepen 17-24. De acht winnaars daarvan gaan door naar de eindronde.

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  ITTF World Ranking mannen week 28/2022
  Plaatsingslijst
  Loting kwalificaties
  Loting eindronde geplaatste spelers
  Loting eindronde qualifiers

mannen enkelspel